Tydings ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Tydings (1928–2018), US-amerikanischer Politiker
 Millard Tydings (1890–1961), US-amerikanischer Ingenieur, Jurist, Autor und Politiker der Demokratischen Partei